Rywalizacja w skoku wzwyż mężczyzn podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie odbywała się 31 lipca (kwalifikacje) i 1 sierpnia (finał) 1980 roku na stadionie Łużniki.

Kwalifikacje

Finał

Linki zewnętrzne 
 Sports Reference: Skok wzwyż mężczyzn Moskwa 1980 (kwalifikacje) 
 Sports Reference: Skok wzwyż mężczyzn Moskwa 1980 (finał) 

Skok wzwyż mężczyzn